Нестеровская — топоним в России и фамилия.

Топоним 
 Нестеровская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Нестеровская — деревня в Пучужском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области.
 Нестеровская — деревня в Федьковском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области.
 Нестеровская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Нестеровская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Нестеровская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Нестеровская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Нестеровская — станица в Сунженском районе Ингушетии.

Носительницы фамилии 
 Нестеровская, Антонина Рафаиловна (1890—1950) — русская балерина, жена князя императорской крови Гавриила Константиновича.

См. также